Musicology bezeichnet:
 Musicology (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2004
 Musicology (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2004